Rinaudo ist der Familienname folgender Personen:

Costanzo Rinaudo (1847–1947), italienischer Politiker
Leandro Rinaudo (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Tony Rinaudo (* 1957), australischer Agrarökonom